Rokicie est le nom de :

Toponymie
en Pologne
de la voïvodie de Poméranie occidentale
 Rokicie, village 

dans la voïvodie de Mazovie
 Rokicie, village du powiat de Płock
 Rokicie, village du powiat de Sierpc